Билимба́й — топоним в Свердловской области России.

 Билимбай — посёлок в городском округе Первоуральск.
 Билимбай — гора в муниципальном образовании «город Нижний Тагил».

Железнодорожные станции

 Билимбай — станция в одноимённом посёлке.
 Билимбай — наименование станции (ныне обгонный пункт) Таватуй в 1904—1907 гг.

См. также 
 Билимбаевский район
 Билимбаевская улица